Нку́си — река в западной части Уганды.

Берёт начало в горах близ города Какумиро. Высота истока 1160 метров. Далее в районе Китомы поворачивает на запад, где впадает в Альберт. Высота устья 650 метров. Вся река течёт в пределах района Кибаале.

Примечания 

Реки Уганды
Кибаале (округ)
Бассейн Альберта